Endodontia - reparo dental
Obturação (armas de fogo) - peça de uma arma de fogo
Obturador - em fotografia, responsável pela obturação

Desambiguação